Pölsan kan avse:

Litteratur
Pölsan (roman) – en roman av Torgny Lindgren från 2002.

Platser i Finland

 Pölsan, Korpo, Åboland, 
 Pölsan, Kimitoön, Åboland,

Se även
Pölsa – en maträtt.